Esta página de desambiguación se refiere a la palabra Leví con tilde. Para Levi'', véase Levi.

Leví puede hacer referencia a:

 Leví/Levi, nombre propio hebreo de género masculino.

Personas 
 Leví, tercer hijo de Jacob y patriarca de una de las tribus de Israel;
 Tribu de Leví, una de las doce tribus de Israel;
 Leví, nombre usado en el Nuevo Testamento para hablar de San Mateo;
 Juan de Leví, pintor español del ;
 Aharón ha-Leví, talmudista hebraico-español del ;
 Yehuda ha-Leví, poeta hebraico-español de los siglos  y .